Переход — процесс перемещения из одного положения либо состояния к другому; также место либо сооружение, пригодное или предназначенное для такого перемещения:

В строительстве 

 Мостовой переход — железнодорожный, автомобильный или пешеходный мост в комплексе с подходами к нему и укрепляющими сооружениями;
 Пешеходный переход — объект, служащий для пересечения пешеходами улицы или магистрали (подземный переход, наземный переход, надземный переход);
 Переход между зданиями либо частями здания как архитектурная форма;
 Пограничный переход — пункт пропуска через государственную границу;
 Трубопроводный переход — прокладка трубопроводов через железнодорожные пути и другие препятствия открытым или закрытым способом в кожухе или специальном канале.

Перемещение 
 Переход в военном деле — перемещение войск, осуществляемое пешим порядком;
 Нуль-переход в фантастике — способ перемещения в пространстве без потери времени, состоящий в исчезновении тела в месте отбытия и его одновременном появлении в месте прибытия;
 Переход в морском деле — движение корабля из порта А в порт Б.

В физике 

 Фазовый переход — в термодинамике: изменение агрегатного состояния вещества;
 Изомерный переход — в атомной физике: радиоактивный распад атомного ядра;
 Электронно-дырочный переход — в физике полупроводников: область пространства на стыке полупроводников p- и n-типа;
 Квантовый переход — в квантовой физике: скачкообразный переход квантовой системы (атома, молекулы, атомного ядра, твёрдого тела) из одного состояния, характеризующегося определённым уровнем энергии, в другое.

В информатике 

 Переход — завершённый процесс перемещения пользователя по ссылке на сайт рекламодателя;
 Безусловный переход — оператор по передаче управления от одной точки программы к другой;
 Условный переход — оператор по изменению порядка выполнения программы в зависимости от выполнения некоторого условия;
 Косвенный переход — оператор по изменению порядка выполнения программы в зависимости от значения некоторых данных.

В общественных науках 

 Переход количества в качество — в ряде философских концепций: один из основополагающих законов развития;
 Демографический переход — смена традиционного общества (с высокими показателями рождаемости и смертности) современным;
 Переход на летнее время — смещение времени региона относительно всемирного времени;
 Обряд перехода — ритуал, знаменующий переход индивидуума на новую ступень развития в рамках какой-либо социальной группы или мистического общества;
 Трансгендерный переход — комплекс процедур по коррекции пола.

Географические названия 

 Переход — посёлок в Гомельском районе Гомельской области Белоруссии;
 Переход — деревня в Речицком районе Гомельской области Белоруссии;
 Переход — деревня в Чудовском районе Новгородской области России.

Персоналии 
 Переход, Вячеслав Иванович (1887—1964) — польский, русский, белорусский и советский лесовод, академик АН БССР (1950-64).

В искусстве 

 
 «Ночной переход» — американский художественный фильм;
 «Подземный переход» — советский мультипликационный фильм;
 Переход — рок-группа (город Новомосковск Тульской области).

В астрономии 

 Переход 1 — карликовая галактика в созвездии Льва.
 Переход 2 — карликовая галактика в созвездии Овна.
 Переход 3 — звёздное скопление в Млечном Пути.